Ledizione 1968 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Ferencvárosi TC, che conquista il suo ventunesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Antal Dunai dell'Újpesti Dózsa con 31 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Verdetti 
 Ferencvárosi TC campione d'Ungheria 1968.
 Videoton SC e Szegedi EAC retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Qualificazioni alle Coppe europee
 Coppa dei Campioni 1969-1970: Ferencvárosi TC qualificato.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1968
Campionato ungherese di calcio